Daniel Sedin – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Henrik Sedin – ex hockeista su ghiaccio svedese